Genciana puede referirse a:
El nombre común del género botánico Gentiana.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
La tintura de violeta de genciana un colorante usado en histología (v. tinción de Gram) y también antiséptico de aplicación tópica.